Panchkula (district), een district van de Indiase staat Haryana
 Panchkula (stad), de hoofdplaats van dit district